Boraceia - município brasileiro no estado de São Paulo
 Praia de Boracéia (Bertioga) - praia de Bertioga
 Estação Biológica de Boraceia - unidade de conservação pertencente à Universidade de São Paulo localizada em Salesópolis

Desambiguação